— железнодорожная станция на линиях Кэйхин-Тохоку и Цуруми расположенная в городе Иокогама префектуры Канагава. Была открыта 15 ноября 1872 года. Станция является конечной для линии Цуруми. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История
Открытая в 1872-м году станция использовалась, как остановка на государственной линии Токайдо. Грузовое сообщение было открыто 1 апреля 1898 года. Составы компании «Keihin Electric Train»(предшественницы нынешней линии Кэйхин-Тохоку) стали проходить через станцию с 20-го декабря 1914-го года.
23-го декабря 1934-го года было открыто движение по линии компании «Tsurumi Rinkō Railway» (нынешняя линия Цуруми). 9-го ноября  1963-го года в районе станции произошла крупная железнодорожная катастрофа, в которой погибло 162 человека. Грузовое сообщение через станцию было упразднено 1 ноября 1974 года.

Планировка станции
Одна платформа островного типа, две платформы бокового типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Окрестности станции
Храм Содзидзи
Университет Цуруми
Муниципалитет района Цуруми

Примечания

Ссылки

 JR East: Станция Цуруми